Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2017 () проходил с 16 по 26 февраля 2017 в городе Каннын (Республика Корея) на арене Gangneung Curling Centre одновременно для мужских и для женских команд.

В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.

В мужском турнире чемпионами стала (впервые в своей истории) сборная Республики Корея, победившая в финале сборную США. Бронзовые медали завоевала сборная Норвегии, победившая в матче за 3-е место сборную Шотландии.

В женском турнире чемпионами стала (в 4-й раз в своей истории) сборная Швеции, победившая в финале сборную Шотландии. Бронзовые медали завоевала сборная Канады, победившая в матче за 3-е место сборную Республики Корея.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Результаты соревнований

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

 Проходят в плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.
 На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «B».

Тай-брейк 
24 февраля, 9:00

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 24 февраля, 19:00

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал. 25 февраля, 9:00

Матч за 3-е место. 26 февраля, 14:00

Финал. 26 февраля, 14:00

Итоговая классификация 

 На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «B».

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

 Проходят в плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за 7-е место (проигравший присоединяется к выбывающим на следующем чемпионате в турнир группы «B»).
 На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «B».

Тай-брейки 
24 февраля, 9:00

За 4-е место:

За 7-е место:

Плей-офф 

Четвертьфиналы.  24 февраля, 14:00

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал. 25 февраля, 9:00

Матч за 3-е место. 25 февраля, 15:00

Финал. 25 февраля, 15:00

Итоговая классификация 

 На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «B».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Результаты и статистика | WCF (мужчины)
 Результаты и статистика | WCF (женщины)
 Видео:
 
 
 Плейлист «VoIP Defender World Junior Curling Championships 2017 - FULL GAMES» (полные записи матчей) | WorldCurlingTV | YouTube

Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров
Спорт в Республике Корея в 2017 году
Международные соревнования по кёрлингу в Республике Корея